Schwetter ist der Familienname folgender Personen:

 Hardy Schwetter (* 1971), deutscher Sänger und Schauspieler 
 Karl Schwetter (1914–2002), österreichischer Schauspieler und Filmproduktionsleiter